Šainovac – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Šainovac – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Doljevac

Zobacz także 
 Šajinovac
 Šainovići